Фестингер () — английская фамилия. Известные носители:

 Фестингер, Леон (1919–1989) — американский психолог.
 Фестингер, Ричард (род. 1948) — американский композитор.